National League, cunoscută oficial Vanarama National League din motive de sponsorizare, este divizia de top din Football League și a cincea divizie ca importanță din sistemul englez de fotbal.

Istoric 

În timp ce toate cluburile din primele 4 divizii sunt profesioniste, în National League evoluează, pe lângă cele profesioniste, și cluburi semi-profesioniste.

Performanțe după club

Play-off 
Între anii 1980 și 1986, echipele din National League nu aveau drept de promovare, valabil și pentru echipele campioane ale acelor vremuri. Mult mai târziu, mai exact din 1987 și până în 2002 inclusiv, s-a convenit ca echipa campioană, să fie singura echipă care are drept de promovare automat în Football League Two - a patra ligă de fotbal din Anglia. De la introducerea play-off-ului în 2003 și până în ziua de astăzi, drept de promovare are doar echipa campioană care se califică automat și câștigătoare finalei din play-off. 

Până în sezonul 2016-2017, participarea în play-off era atribuită doar echipelor, care se clasau la sfârșitul fiecărui sezon pe locurile 2, 3, 4, respectiv 5, ele jucând în semifinale și mai apoi în finală. Meciurile din semifinale se jucau în dublă manșă, iar final cu o singură manșă. Iar din sezonul 2017-2018, în play-off s-au acordat două locuri în plus, asta însemnând că echipele de pe locul 6, respectiv 7, vor intra în cursa pentru promovare. Ele vor juca începând din runda sferturilor de finală cu ocupantele locului 4 și 5. Locul 2 și 3 vor juca abia din semifinale. Astăzi, toate meciurile din play-off se joacă într-o singură manșă.

'''Câștigătoare și Finaliste de play-off

Legături externe
 Site-ul ligii National League

Ligi naționale de fotbal din Europa